Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands steht für folgende Parteien:

 Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1875) (SAP), Vorläuferpartei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
 Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1931) (SAPD), Abspaltung eines Teils der SPD